Elbée ist der Familienname folgender Personen:

 Jean du Cœur de Jésus d’Elbée (1892–1982), französischer römisch-katholischer Ordenspriester
 Maurice Joseph Louis Gigost d’Elbée (1752–1794), französischer Kommandant in der Französischen Revolution